— японське прізвище.

Відомі носії 
 Асаї Рьої (бл. 1612—1691) — японський буддистський священик, поет і письменник, перекладач.
 Асаї Тетсухіко (1935—2006) — японський майстер карате стилю шотокан, засновник і головний інструктор Міжнародного японського бойового мистецтва карате Асай-рю, засновник Японської федерації карате шото.
 Асаї Тю (1856—1907) — японський художник західного стилю періоду Мейдзі.
 Асаї Цубаса ( 1995) — японський борець вільного стилю, бронзовий призер чемпіонату Азії.

Див. також 
 Асаї — пальма роду евтерпа.

Японські прізвища